Dardà (mitologia), personatge mitològic grec
 Dardà (filòsof), filòsof estoic grec
 Dardà (poeta), poeta grec
 Dardà Asclepíades, (segle XI aC), quart descendent d'Asclepi